El nombre condado de Crockett se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Crockett, en el estado de Tennessee; y
 el condado de Crockett, en el estado de Texas.